Esistono due comuni francesi con questo nome

Lavau – Aube
Lavau – Yonne